BTA-6 (del seu nom en rus Большой Телескоп Альт-азимутальный, transliterat Bolxoi Teleskop Alt-azimutalnii), telescopi reflector situat al Caucas, a Rússia
 Àcid butanoic (del seu nom en anglès Butanoic Acid), àcid carboxílic producte de la fermentació butírica
 Benzotriazol, compost heterocíclic utilitzat com a inhibidor de corrosió i anticongelant